Petra Martić era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato al torneo a causa della concomitanza con la seconda settimana degli US Open 2020.

Patricia Maria Țig ha battuto in finale Eugenie Bouchard con il punteggio di 2-6, 6-1, 7-64.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Rebecca Peterson (quarti di finale)
  Polona Hercog (quarti di finale)
  Caroline Garcia (secondo turno)

  Heather Watson (ritirata, primo turno)
  Alison Van Uytvanck (secondo turno)
  Zarina Dijas (primo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)

Wildcard 

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Berfu Cengiz (primo turno)

  Pemra Özgen (primo turno)

Qualificate 

  Eugenie Bouchard (finale)
  Ellen Perez (primo turno)

<li>  Olga Danilović (primo turno)
  Tereza Martincová (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2020